Маркос Родрігес, найбільш відомий під псевдонімом Infamous - музичний продюсер з Маямі, Флориди, нагороджений Греммі та колишній 3-разовий чемпіон світу з діджеїнгу. Він отримав відомість завдяки співпраці з американським репером Lil Wayne. Протягом своєї продюсерської кар'єри Infamous також співпрацював з багатьма хіп-хоп артистами, зокрема Birdman, Fat Joe, Game, Rick Ross, Nelly, Лупе Фіаско, Juelz Santana, Plies, Meek Mill тощо.

Продюсерська дискографія

Juelz Santana - What the Game's Been Missing! (2005) 
 08. "Make It Work for You" Ft. Lil Wayne and Young Jeezy (спільно з Doe Boyz)
 10. "Gangsta Shit" (спільно з Doe Boyz)
 13. "Freaky" (спільно з Develop)

Lil Wayne - Tha Carter III Leaks (2007) 

 00. "La La La"
 00. "Talkin Bout it"
 00. "Pussy MVP"

Lil Wayne - The Leak EP (2007) 

 05. "Talkin Bout it"

Lil Wayne - Tha Carter III (2008) 

 02. "Mr. Carter" Ft. Jay-Z (спільно з Andrew Correa)
 14. "Playing With Fire" Ft. Berry Wright (гітара та клавішні)

LL Cool J - Exit 13 (2008) 

 19. "Dear Hip Hop" (струнне аранжування)

Ace Hood - Gutta (2008) 

 13. "Top of The World"

Plies - Da Realist (2008) 

 06. "Family Straight"

Jah Cure - The Universal Cure (2009) 

 06. "Universal Cure"

Capone-n-Noreaga - Channel 10 (2009) 

 11. "Beef" (клавішні)

Lil Wayne - 2009 

 00. "Kobe Bryant"
 00. "I'm Not Human"

Fat Joe - J.O.S.E. 2 (2009) 

 02. "Joey Don't Do It"
 12. "Music" (Ft. Cherlise) (спільно з Laurent Cohen)

Birdman - Priceless (2009) 

 00. "Southside" Ft. Lil Wayne (спільно з Laurent Cohen)
 06. "Bring It Back" Ft. Lil Wayne (спільно з Laurent Cohen)
 18. "Southside Remix" Ft. Lil Wayne, Rick Ross, and Mack Maine (спільно з Laurent Cohen)

Young Money Entertainment - We Are Young Money (2009) 

 15. "Finale" (T-Streets, Gudda Gudda, Jae Millz, Tyga, Lil Chuckee, Lil Twist, Nicki Minaj, Shanell, Mack Maine, Drake & Lil' Wayne) (спільно з Angel Aponte)

Lil Wayne - Rebirth (2010) 

 02. "Prom Queen" Ft. Shanell (спільно з Angel Aponte)
 03. "Ground Zero" (спільно з StreetRunner)
 10. "One Way Trip" Ft. Kevin Rudolf and Travis Barker (спільно з Travis Barker, Kevin Rudolf)
 12. "The Price is Wrong"
 14. "I'm So Over You" Ft. Shanell

Fat Joe - The Darkside Vol. 1 (2010) 

 04. "Kilos" Ft. Camron and The Clipse
 05. "Rappers are in Danger"

Rick Ross - The Albert Anastasia EP (2010) 

 01. "Diddy Speaks" Ft. Diddy

Travis McCoy - Lazarus (2010) 

 06. "Akidagain"

Lil Wayne - I Am Not a Human Being (2010) 

 04. "I Am Not A Human Being" (спільно з Drew Correa)

Kid Sister - Fool's Gold Records Vol. 1 (2010) 

 06. "Don't Stop Movin" (спільно з Develop)

Nelly - 5.0 (2010) 

 01. "I'm Number One" Ft. Birdman & DJ Khaled

Eve - Monster Monday's (2011) 

 00. "Numba 1 Hot Steppa" Ft. Swizz Beatz

Kool G Rap - Riches, Royalty, Respect (2011) 

 15. "Harmony Homicide"

Lil Wayne - Tha Carter IV (2011) 

 14. "President Carter" (спільно з Angel Aponte, Christopher Allen)

Game - California Republic (2012) 

 14. "Skate On" Ft. Лупе Фіаско

Лупе Фіаско - Food And Liquor II: The Great American Rap Album (2012) 

 13. "Form Follows Function"

Meek Mill - Dreams and Nightmares (2012) 

 06. "Maybach Curtains" Ft. Nas, Rick Ross and John Legend (спільно з The-Agency)

Посилання 

Музичні продюсери США